Хайм () — фамилия.

Известные носители:
 Хайм, Август (, 1904—1976) — немецкий фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Хайм, Ариберт () — военный преступник, известный под прозвищем «Доктор Смерть».
 Хайм, Буркхард () — немецкий физик-теоретик.
 Хайм, Вэл (1920—2019) — американский бейсболист.
 Хайм, Георг Кристоф () — ботаник.
 Хайм, Рудольф () — немецкий философ и историк.
 Хайм, Ханс () — немецкий дирижер.
 Хайм, Эмми () — австрийская певица (сопрано).

См. также 
 Гейм
 Heim